Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.

 Творожная
 Картофельная
 Капустная
 Сырная
 Макаронник
Различные популярные европейские блюда, например, такие как лазанья или пудинг, также фактически являются запеканками. Творожная запеканка с кашей в русской кухне называется крупеником.

Примечания

Литература 
 
 
 

Блюда по алфавиту
Русская кухня